Grudziądz – miasto na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
 Grudziądz – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim
 Grudziądz – stacja kolejowa w Grudziądzu, w województwie kujawsko-pomorskim
 GKM Grudziądz – polski klub żużlowy z Grudziądza
 MS Grudziądz – polski statek handlowy
 PKS Grudziądz – przedsiębiorstwo komunikacyjne
 TVSM Grudziądz – Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

Zobacz też